Artigues (Ariège) – comune francese
 Artigues (Aude) – comune francese
 Artigues (Alti Pirenei) – comune francese
 Artigues (Varo) – comune francese